Боднарский — фамилия:

 Боднарский, Богдан Степанович (1874—1968) — библиограф и книговед, профессор.
 Боднарский, Митрофан Степанович (1870—1953) — географ  и педагог.